Михаи́л Салтыко́в:
 Салтыков, Михаил (род. 1925) — советский легкоатлет.
 Салтыков, Михаил Алексеевич (1927—2015) — советский и российский конструктор, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР (1989), заслуженный конструктор Российской Федерации (1993).
 Салтыков, Михаил Александрович (1767—1851) — тайный советник, сенатор.
 Салтыков, Михаил Глебович (?—ок. 1621) — российский государственный и деятель Смутного времени.
 Салтыков, Михаил Евграфович (1826—1889) — русский писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки»; Рязанский и Тверской вице-губернатор.
 Салтыков, Михаил Иванович (1906—1975) — нарком и министр лесной промышленности СССР.
 
 Салтыков, Михаил Петрович (1693—1750) — генерал-майор.